XXI чемпионат России по волейболу среди 12 команд женской Суперлиги проходил с 8 октября 2011 года по 13 апреля 2012 года.

Чемпионат проводился в два этапа. На предварительном этапе участники соревнования сыграли в два круга по разъездному календарю. Команды, занявшие 1—4-е места, продолжили борьбу за медали по системе плей-офф, остальные восемь коллективов стали участниками турниров за 5—8-е и 9—12-е места.

В чемпионате России применялась «итальянская» система подсчёта очков в турнирную таблицу: за победу со счётом 3:0 или 3:1 начислялось 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 или 0:3 — 0 очков, за неявку снималось 1 очко. При равенстве очков у двух или более команд первичным критерием при распределении мест являлось общее количество побед.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика

Финальный этап

Плей-офф

Полуфиналы 
«Динамо-Казань» — «Омичка» — 2—0

«Уралочка»-НТМК — «Динамо» (Москва) — 0—2

Матчи за 3-е место 
«Уралочка»-НТМК — «Омичка» — 3—0

Финал 
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3—1

Статистика

За 5—8-е места

За 9—12-е места

Хронология событий 
 8 октября состоялись матчи первого тура предварительного этапа чемпионата. В Москве «Динамо», которое в межсезонье возглавил Борис Колчинс, встречалось «Северсталью». Перед игрой состоялось чествование Елены Годиной, официально заявившей об окончании спортивной карьеры. В составе динамовок дебютировала новая пара легионеров — ранее игравшая за «Омичку» болгарка Ева Янева и кубинка Яйма Ортис. В тот же день первый матч в составе «Факела» в рамках чемпионата России провели игроки сборной Италии Симона Джоли и Антонелла Дель Коре, а в составе краснодарского «Динамо» — самый ценный игрок Гран-при-2010 американка Фолуке Акинрадево и литовка Вальдоне Петраускайте. После перенесённых летом операций вернулись на площадку двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова («Динамо» Москва) и сменившая в межсезонье казанское «Динамо» на краснодарское победительница и лучшая нападающая чемпионата мира-2010 Татьяна Кошелева.
 12 октября в центральном матче 2-го тура между финалистами прошлогоднего чемпионата «Динамо-Казань» в отсутствие легионерок (японки Мэгуми Курихары и американки Джордан Ларсон) в пяти партиях переиграло столичных одноклубниц. Нападающая московского клуба Наталия Гончарова набрала 39 очков, а её визави Екатерина Гамова — 30.
 22 ноября завершился продолжительный перерыв в чемпионате, связанный с проведением Кубка мира и предквалификационного турнира Олимпийских игр. Первая в сезоне отставка главного тренера произошла в «Омичке» — Виктора Ушакова сменил Владимир Кузюткин, незадолго до этого завершивший работу с женской сборной России. Его новая команда со счётом 0:3 проиграла «Факелу». Лидерами чемпионата с 9 очками стали «Уралочка»-НТМК и краснодарское «Динамо», которое в этом туре нанесло первое поражение чемпионкам России из Казани.
 11 декабря «Уралочка», обыграв в трёх партиях краснодарских динамовок, стала единоличным лидером чемпионата. В середине декабря из-за стрессового перелома костей стопы почти на весь сезон выбыла основная связующая команды Сергея Овчинникова чемпионка мира-2010 Евгения Старцева. В январе руководство расторгло контракт со «сбежавшей» из Краснодара в Италию Вальдоной Петраускайте, и пригласило в команду бронзового призёра чемпионата Европы-2011 турчанку Нериман Озсой.
 18 декабря «Омичка», одержавшая в предыдущем туре победу в Казани над чемпионом России, обыграла и серебряного призёра прошлогоднего чемпионата — московское «Динамо» при том, что ранее (в 2008—2011 годах) все семь встреч между этими командами в рамках чемпионатов России неизменно заканчивались поражением сибирячек.
 24 декабря краснодарское «Динамо» притормозило восхождение «Омички», одержав победу в трёх партиях во многом благодаря великолепной игре Татьяны Кошелевой, набравшей 32 очка. В чемпионате России дебютировала знаменитая немецкая нападающая Ангелина Грюн, которая сразу по приезде в московское «Динамо» была выбрана новым капитаном команды. В игре с «Самородком» она набрала 17 очков. Этот матч стал последним для возглавлявшего хабаровскую команду украинского тренера Владимира Подкопаева, к следующей игре «Самородок» готовил .
 8 января краснодарское «Динамо» в пяти партиях проиграло «Протону», а Татьяна Кошелева набрала 46 очков (43 в атаке, 2 на блоке и 1 с подачи), установив рекорд сезона по результативности в одном матче.
 15 января краснодарское «Динамо» после выездной победы над «Факелом» вернулось на первое место в турнирной таблице, став победителем первого круга. «Факел» провёл первый матч под руководством Ольги Поташовой, сменившей на посту главного тренера Елену Целищеву. Изменения произошли и в «Динамо» — наставник кубанской команды Сергей Овчинников сложил свои полномочия, 16 января в должности главного тренера «бело-голубых» был утверждён Валерий Лосев.
 29 января «Динамо-Казань» после домашней победы над краснодарским «Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице, которое сохранило до конца предварительного этапа.
 5 февраля в Екатеринбурге первый с 1990 года матч за «Уралочку» провела в третий раз вернувшаяся в спорт олимпийская чемпионка Сеула-1988 связующая Ирина Кириллова.
 12 февраля в московском матче между столичным «Динамо» и «Уралочкой» действиями праздновавших победу хозяек впервые руководил Сергей Овчинников — новый главный тренер сборной России, в первом круге чемпионата также возглавлявший краснодарское «Динамо». Прежний наставник столичной команды Борис Колчинс был уволен вследствие её неудачного выступления в Лиге чемпионов. В матче аутсайдеров в Челябинске «Самородок» выиграл у «Автодора-Метара», прервав серию из 13 поражений подряд.
 26 февраля, за три тура до окончания регулярного чемпионата, «Омичка» одержала победу над краснодарским «Динамо» и сменила его на 4-м месте в турнирной таблице. Сохранив эту позицию до конца регулярного чемпионата, команда Владимира Кузюткина обеспечила себе участие в полуфинальной серии плей-офф.
 25 марта в Тюмени завершился первый тур плей-аута, по итогам которого «Самородок» и «Автодор-Метар» потеряли шансы на сохранение прописки в Суперлиге.
 31 марта определились финалисты чемпионата — как и годом ранее, ими стали московское и казанское «Динамо», доказавшие в полуфинальных сериях до двух побед своё превосходство над «Уралочкой» и «Омичкой» соответственно. При этом московское «Динамо» стало финалистом чемпионата России 8-й сезон подряд.
 9 апреля после двух матчей в Казани финалисты чемпионата переезжают в Москву при равном счёте 1—1. Во второй игре серии нападающая московского клуба и сборной России Наталия Гончарова набрала 41 очко, установив рекорд Суперлиги по результативности в четырёхсетовом матче.
 12 апреля «Уралочка-НТМК» победно завершила серию за 3-е место против «Омички». Команда Николая Карполя впервые с 2009 года стала бронзовым призёром чемпионата России, для коллектива из Омской области 4-е место стало повторением лучшего результата в национальном первенстве.
 13 апреля завершив в Москве финальную серию со счётом 3—1, «Динамо-Казань» во второй раз выиграло чемпионат России. Лучшим игроком турнира — обладателем приза Людмилы Булдаковой — стала нападающая московского «Динамо» Ангелина Грюн.

Составы 
 «Динамо-Казань»: Екатерина Гамова — 26 матчей, 94 партии / 494 очка (436 в атаке, 39 на блоке, 19 с подачи); Мария Борисенко — 26, 94 / 280 (150, 97, 33); Марина Бабешина — 26, 79 / 64 (30, 16, 18); Екатерина Уланова — 25, 86; Регина Мороз — 25, 91 / 204 (119, 71, 14); Леся Махно — 24, 91 / 229 (194, 23, 12); Ольга Хржановская — 25, 62 / 34 (13, 11, 10); Ирина Кузнецова — 25, 87 / 43 (24, 3, 16); Джордан Ларсон — 22, 78 / 315 (246, 43, 26); Мэгуми Курихара — 17, 46 / 51 (35, 4, 12); Елена Ежова — 11, 32; Мария Белобородова — 8, 13 / 14 (8, 6, 0); Елена Пономарёва — 6, 11 / 20 (15, 4, 1); Ирина Воронкова — 5, 14 / 13 (11, 1, 1); Татьяна Щукина — 3, 6 / 9 (6, 3, 0); Олеся Николаева — 2, 7 / 17 (12, 1, 4); Татьяна Куликова — 2, 4 / 5 (4, 1, 0); Дарья Малыгина — 1, 3 / 5 (4, 1, 0); Арина Елисеева — 1, 3 / 2 (0, 0, 2); Татьяна Романова — 1, 3 / 1 (0, 0, 1); Ольга Бирюкова — 1, 3 / 1 (0, 0, 1); Варвара Лебедева — 1, 3; Регина Хасанова — 1, 3. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Динамо» (Москва): Наталия Гончарова — 28, 113 / 644 (572, 47, 25); Вера Улякина — 28, 106 / 72 (22, 36, 14); Светлана Крючкова — 27, 107; Юлия Морозова — 27, 106 / 247 (123, 115, 9); Ева Янева — 26, 93 / 244 (203, 23, 18); Анна Макарова — 23, 69 / 181 (154, 20, 7); Мария Перепёлкина — 22, 91 / 194 (103, 68, 23); Ангелина Грюн — 21, 83 / 301 (240, 36, 25); Юлия Меркулова — 21, 53 / 93 (63, 24, 6); Анна Матиенко — 21, 50 / 14 (2, 5, 7); Евгения Кожухова — 12, 27 / 2 (1, 0, 1); Яйма Ортис — 5, 17 / 49 (45, 4, 0); Екатерина Кривец — 5, 5; Дарья Чикризова — 2, 6; Валерия Гончарова — 1, 1. Главный тренер — Борис Колчин, Сергей Овчинников (с 16-го тура).
 «Уралочка»-НТМК: Страшимира Филипова — 27, 105 / 472 (358, 85, 29); Марина Марюхнич — 27, 105 / 416 (308, 88, 20); Евгения Эстес — 27, 105 / 397 (341, 33, 23); Екатерина Третьякова — 27, 105; Виктория Чаплина — 27, 102 / 234 (175, 46, 13); Анастасия Салина — 27, 95 / 62 (28, 23, 11); Александра Пасынкова — 24, 62 / 116 (84, 28, 4); Ирина Заряжко — 19, 31 / 8 (4, 1, 3); Любовь Ягодина — 18, 55 / 39 (33, 1, 5); Ирина Смирнова — 16, 40 / 64 (50, 8, 6); Ирина Кириллова — 13, 48 / 21 (11, 4, 6); Наталья Назарова — 13, 29 / 59 (52, 4, 3); Виктория Червова — 10, 18 / 5 (3, 1, 1); Екатерина Русакова — 5, 7 / 2 (1, 1, 0); Валерия Сафонова — 1, 1. Главный тренер — Николай Карполь.
 «Омичка»: Нелли Алишева — 27, 110 / 496 (426, 40, 30); Виктория Кузякина — 27, 110; Елена Юрьева — 27, 108 / 366 (193, 134, 39); Татьяна Белькова — 27, 106 / 314 (264, 32, 18); Марина Акулова — 27, 107 / 96 (41, 25, 30); Екатерина Орлова — 27, 87 / 55 (44, 9, 2); Ольга Житова — 25, 102 / 193 (122, 56, 15); Марина Марченко — 24, 97 / 304 (235, 51, 18); Александра Коруковец — 14, 29 / 17 (14, 0, 3); Елена Пешехонова — 13, 16; Ольга Терёхина — 12, 30; Мария Жадан — 9, 31 / 7 (2, 1, 4); Надежда Сак — 5, 12 / 21 (10, 7, 4); Анастасия Савченко — 5, 11; Надежда Амелина — 4, 7; Людмила Малофеева — 2, 4 / 6 (6, 0, 0); Юлия Макаренко — 1, 4 / 17 (14, 2, 1); Анастасия Орлова — 1, 2. Главный тренер — Виктор Ушаков, Владимир Кузюткин (с 3-го тура).
 «Динамо» (Краснодар): Татьяна Кошелева — 28, 105 / 649 (551, 64, 34); Дарья Векшина — 28, 105; Елена Константинова — 27, 95 / 181 (81, 81, 19); Ольга Фатеева — 27, 84 / 228 (169, 41, 18); Фолуке Акинрадево — 26, 98 / 280 (188, 69, 23); Анна-Мириам Гансонре — 24, 66 / 100 (69, 19, 12); Екатерина Осичкина — 19, 61 / 78 (30, 39, 9); Светлана Сурцева — 18, 69 / 52 (19, 23, 10); Ольга Букреева — 18, 46 / 76 (52, 17, 7); Нериман Озсой — 13, 49 / 185 (151, 23, 11); Евгения Старцева — 7, 27 / 12 (3, 7, 2); Дарья Зинченко — 7, 17 / 5 (2, 1, 2); Анна Моисеенко — 7, 15 / 4 (0, 3, 1); Вальдоне Петраускайте — 3, 9 / 36 (28, 5, 3); Дарья Талышева — 3, 3. Главный тренер — Сергей Овчинников, и. о. Александр Сукомел (11-й тур), Валерий Лосев (с 12-го тура).
 «Заречье-Одинцово»: Дарья Столярова — 28, 111 / 417 (340, 60, 17); Екатерина Богачёва — 28, 111 / 325 (208, 87, 30); Александра Виноградова — 28, 111; Наталья Алимова — 28, 109 / 297 (211, 79, 7); Екатерина Панкова — 28, 108 / 47 (13, 15, 19); Моника Раветта — 28, 105 / 334 (248, 51, 35); Дарья Белокоровкина — 27, 81 / 21 (8, 8, 5); Анна Сотникова — 25, 76 / 118 (98, 19, 1); Екатерина Старикова — 25, 70 / 112 (90, 8, 14); Яна Манзюк — 23, 45 / 23 (12, 5, 6); Анастасия Бавыкина — 19, 56 / 78 (65, 5, 8); Вероника Анджелони — 16, 63 / 189 (157, 17, 15); Мария Каракашева — 8, 21 / 12 (9, 1, 2); Екатерина Романенко — 7, 11; Алина Ярошик — 6, 10 / 6 (5, 1, 0). Главный тренер — Вадим Панков.
 «Протон»: Ирина Уралёва — 28, 109 / 118 (53, 39, 26); Екатерина Чернова — 28, 109 / 1 (1, 0, 0); Татьяна Холина — 28, 106 / 336 (249, 65, 22); Яна Щербань — 27, 108 / 488 (435, 34, 19); Ирина Малькова — 26, 95 / 227 (148, 58, 21); Елена Ирисова — 25, 100 / 251 (148, 71, 32); Дарья Ванюк — 25, 79 / 157 (131, 14, 12); Елена Бойко — 21, 50 / 86 (59, 24, 3); Анастасия Маркова — 19, 66 / 183 (151, 16, 16); Александра Перетятько — 18, 33 / 8 (2, 3, 3); Юлия Байлукова — 9, 14 / 17 (14, 1, 2); Ольга Фадеева — 6, 11; Екатерина Громова — 4, 9 / 34 (27, 6, 1); Анастасия Комогорова — 2, 4 / 5 (3, 0, 2). Главный тренер — Елена Соколова.
 «Факел»: Наталья Рогачёва — 28, 104 / 302 (210, 74, 18); Симона Джоли — 27, 99 / 452 (376, 49, 27); Алла Галеева — 25, 92; Елена Маслова — 24, 82 / 40 (6, 15, 19); Антонелла Дель Коре — 24, 87 / 300 (232, 50, 18); Юлия Кутюкова — 23, 61 / 220 (187, 13, 20); Дарья Писаренко — 22, 83 / 187 (154, 23, 10); Ирина Бильмаер — 22, 63 / 94 (47, 30, 17); Анастасия Кодирова — 15, 49 / 92 (54, 27, 11); Анна Парегина — 13, 34 / 24 (8, 3, 13); Евгения Ивашова — 13, 23 / 2 (1, 0, 1); Анна Каргопольцева — 6, 18; Мария Самойлова — 6, 15 / 43 (37, 1, 5). Главный тренер — Елена Целищева, Ольга Поташова (с 12-го тура).
 «Тюмень»-ТюмГУ: Татьяна Алейникова — 28, 103 / 97 (53, 27, 17); Мария Брунцева — 27, 101 / 233 (137, 69, 27); Елена Сенникова — 27, 85; Ксения Бондарь — 26, 101 / 360 (304, 37, 19); Маргарита Чачина — 26, 83 / 206 (158, 20, 28); Елена Закурдаева — 25, 78 / 168 (140, 18, 10); Юлия Стенькина — 24, 76; Кио Бердин — 23, 88 / 278 (247, 17, 14); Елена Будылина — 22, 54 / 24 (8, 4, 12); Ольга Эргардт — 21, 42 / 68 (54, 7, 7); Валерия Гончарова — 20, 71 / 123 (65, 52, 6); Мариса Фернандес — 14, 38 / 61 (37, 18, 6); Мария Ивонькина — 7, 26 / 35 (13, 17, 5); Анна Климакова — 7, 17 / 33 (25, 4, 4); Дарья Добжанская — 2, 4 / 3 (3, 0, 0); Наталья Майорова — 2, 2 / 2 (1, 1, 0); Анастасия Ярыгина — 2, 2. Главный тренер — Игорь Гайдабура.
 «Северсталь»: Юлия Подскальная — 28, 104 / 304 (214, 66, 24); Юлия Цветкова — 28, 95 / 274 (204, 53, 17); Александра Ефремова — 27, 101; Ольга Ативи — 25, 93 / 359 (316, 19, 24); Наталья Вдовина — 23, 63 / 88 (52, 25, 11); Наталья Дианская — 22, 74 / 177 (116, 53, 8); Виктория Гурова — 22, 65 / 47 (17, 16, 14); Марина Пилипенко — 21, 59 / 107 (96, 10, 1); Ксения Кравченко — 20, 48 / 43 (33, 2, 8); Мария Жадан — 19, 62 / 36 (10, 16, 10); Александра Иванова — 17, 40; Анна Моисеенко — 10, 19 / 5 (2, 2, 1); Наталья Куликова — 16, 61 / 144 (112, 27, 5); Юлия Байлукова — 4, 15 / 44 (32, 3, 9). Главный тренер — Владимир Пилипенко, и. о. Захар Пилипенко (17—20-й туры), Александр Перепёлкин (с 21-го тура).
 «Автодор-Метар»: Ольга Ефимова — 28, 103 / 85 (37, 22, 26); Наталья Кузнецова — 28, 101 / 1 (1, 0, 0); Ксения Пешкина — 28, 98 / 223 (155, 53, 15); Анна Лебедева — 28, 94 / 242 (199, 19, 24); Надежда Мишина — 27, 94 / 192 (139, 41, 12); Маргарита Курило — 24, 74 / 139 (123, 10, 6); Олеся Шаравская — 24, 83 / 223 (194, 19, 10); Екатерина Белова — 24, 64 / 115 (81, 29, 5); Британи Хочевар — 22, 73 / 98 (82, 6, 10); Елена Шпак — 20, 44 / 2 (2, 0, 0); Светлана Чеснокова — 19, 36 / 34 (20, 9, 5); Анна Подолец — 16, 57 / 212 (176, 19, 17); Анастасия Ануфриенко — 15, 27 / 6 (4, 1, 1); Виктория Иванова — 3, 4 / 1 (1, 0, 0); Диана Копенгаген — 1, 3 / 9 (8, 1, 0); Ольга Иванова — 1, 1; Анастасия Корниенко — 1, 1. Главный тренер — Виктор Бардок.
 «Самородок»: Ирина Трушкина — 28, 103 / 287 (238, 34, 15); Анна Тележук — 28, 102 / 40 (6, 12, 22); Инна Раздобарина — 27, 97; Ольга Доронина — 27, 95 / 256 (161, 74, 21); Ольга Шукайло — 26, 91 / 346 (301, 20, 25); Наталья Симоненко — 25, 78 / 131 (111, 11, 9); Наталья Коробкова — 25, 66 / 68 (55, 11, 2); Юлианна Лякунина — 24, 86 / 208 (169, 16, 23); Алина Бутько — 23, 71 / 220 (184, 22, 14); Алевтина Немцева — 17, 36 / 43 (23, 13, 7); Патрисия Аррингтон — 14, 25 / 33 (31, 1, 1); Светлана Бубукина — 11, 28; Дарья Нестеренко — 10, 21 / 10 (4, 1, 5); Анастасия Коновалова — 3, 5 / 12 (9, 0, 3). Главный тренер — Владимир Подкопаев,  (с 9-го тура).

Итоговое положение

Обзор других лиг 
В сезоне 2011/12 годов впервые разыгрывается турнир команд Молодёжной лиги, в которую вошли команды клубов Суперлиги, в состав которых заявлены игроки 1990—1996 годов рождения и не более двух игроков без ограничения возраста.
 
Также свои первенства провели команды высшей лиги «А» и высшей лиги «Б».

Высшая лига «А» 

Соревнование проходило с 1 октября 2011 года по 22 апреля 2012 года в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. По его итогам «Уфимочка»-УГНТУ и «Юность» завоевали путёвки в Суперлигу, «Импульс-Спорт» и «Юрмаш» вернулись в высшую лигу «Б».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Соревнование стартовало 7 октября 2011 года. На предварительном этапе команды 1-й группы Европейского региона играли турами в 2 круга, команды 2-й группы Европейского региона и команды региона Сибири и Дальнего Востока — турами в 4 круга. По итогам этих матчей сформировался состав участников финалов за 1—6-е, 7—12-е, 13—18-е и 19—24-е места, которые прошли с 15 по 19 марта и с 21 по 25 апреля. «Хара Морин» и СДЮСШОР-«Экран» стали победителями первого финала, туры которого состоялись в Волгограде и Улан-Удэ, и завоевали право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Открытый чемпионат России по волейболу среди мужчин 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

2011 год в волейболе
2012 год в волейболе